Lagoa das Pedras, no Brasil, pode referir-se a:

 Lagoa das Pedras (Crateús), distrito no Ceará

Ou ainda
 Lagoa de Pedras, município do Rio Grande do Norte
 Lago da Pedra, município do Maranhão